

Persone 
 Marianne Breslauer – fotografa tedesca
 Rudolf Breslauer – fotografo e cineoperatore tedesco di origine ebrea morto ad Auschwitz

Altro 
 Breslauer Sport-Vereinigung 02 – società di calcio tedesca con sede a Breslavia